Chalino (district Koerski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Chalino (district Solntsevski) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Chalino (Vladimir) - dorp in de Russische oblast Vladimir